Vanished (1995), een Amerikaans Canadese televisiefilm uit 1995 onder regie van George Kaczender.
Vanished (christelijke film), een christelijke film uit 1998 over de eindtijd en de Opname van de gemeente.
Vanished 2006, een Amerikaanse televisiefilm uit 2006 onder regie van Michael Switzer.
Vanished (televisieserie) - een Amerikaanse televisieserie uit 2006.
Vanished (2011), een Australische film uit 2011 onder regie van Michael Adante.
Without a Trace, een Amerikaanse Amerikaanse misdaadserie uit 2002-2009.
Vanished Without a Trace, een Amerikaanse televisiefilm uit 1999 onder regie van  Douglas Barr.